В этой статье описаны основные турниры по хоккею с шайбой в сезоне 2006/2007.

Турниры